Sentimental Journey (lied) van Les Brown
Sentimental Journey (film, 1946) van Walter Lang
Sentimental Journey (film, 1984)
Sentimental Journey (film, 1987)
Sentimental Journey (computerspel)